Астраханское женское епархиальное училище — учебное заведение, функционировавшее в Астрахани в период с 1866 по 1918 год.

Образование училища 
Трёхклассное училище было открыто в 1866 году при Благовещенском монастыре. Главной воспитательницей над первыми ученицами состояла монахиня Аполлинария. С первых лет своего существования училище вызывало особое доверие и уважение астраханского общества. Однако, с течением времени и с увеличением популярности, это учебное заведение стало испытывать трудности из-за тесноты здания.

Новое здание 
В 1875 году началась постройка нового двухэтажного каменного корпуса. Но в 1878 году выяснилось, что и это здание уже тесно для училища. Стараниями Священного Синода, епископа Евгения и Епархиального съезда духовенства смежный с училищем участок земли был куплен. Училище было построено по проекту архитектора Э. И. Фольрата, на углу улиц Николо-Часовенной (1939 г. ул. Чалабяна) и Новоисадной (ныне ул. Ногина) . В 1908 г. под руководством архитектора Вейзена училище приняло единый вид трехэтажного корпуса, которое сохранилось до сих пор.В училище находился прекрасным Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды и Любови с матерью из св. Софией. На содержание домой церкви часто жертвовали средства люди разных сословий: духовенство, купцы и простой люд.

Состав учащихся 
В училище принимались девочки в возрасте 10-12 лет. За обучение и содержание взималась дифференцированная плата. В училище принимались как дочери священников и работников церкви, так и девочки родителей светского звания, в том числе инославные и сироты, за которых платила епархия.

Учебно-воспитательная часть 
Учеба начиналась 1 сентября и заканчивалась в начале мая, когда начинались экзамены. Расписание составлялось начальницей училища и утверждалось епархиальным начальством. Уроки начинались с 8 часов утра и оканчивались в половине второго. За шесть лет обучения воспитанницы изучали следующие дисциплины:
 Закон Божий
 Русский язык
 Арифметика
 Алгебра
 Геометрия
 Тригонометрия
 География
 Физика
 История
 Церковное пение
 Русская гражданская история
 Дидактика
 Педагогика
 Чистописание
 Рукоделие
 Музыка
 Французский язык

По окончании экзаменов, после благодарственного молебна, зачитывались разрядные списки воспитанниц. Воспитанницы 1 разряда были лучшими, они награждались книгами и похвальными листами, воспитанницам 2 разряда вручали аттестаты, воспитанницы 3 разряда должны были держать переэкзаменовку (обычно 19-23 августа). В училище так же был дополнительный (педагогический) седьмой класс. В нём максимальное количество учебных часов отводилось на дидактику и педагогику. Под руководством инспектора учащиеся этого класса самостоятельно давали уроки. Многие выпускники епархиального училища получали аттестат на звание домашней учительницы.

Закрытие училища 
С приходом советской власти начались гонения на Русскую православную церковь. Начавшись с конца 1917 года, они вскоре приняли массовый и ожесточенный характер уже в 1918 году, когда был принят декрет об отделении Церкви от государства. Первым практическим результатом действия декрета было закрытие в 1918 году духовных учебных заведений, включая епархиальные училища и храмов при них, в том числе и Астраханского Епархиального Женского училища.

История здания после закрытия училища 
После революции, в 1918 году, училище было закрыто. В здании расположили госпиталь и лазарет. Позже открылась школа II ступени. В 1925 году это была уже школа № 5 имени Клары Цеткин.

В годы Великой Отечественной Войны в здании училища размещался полевой эвакуационный госпиталь, в 1943 по 1946 год здесь уже разместилось Сталинградское суворовское военное училище.

В 1947 году здание снова стало средней школой № 5 имени Максима Горького, которое в 2001 году было преобразовано в «Лицей № 3».

Известные воспитанницы:
 Первая учительница-астраханка, получившая звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», Мария Ильинична Урляпова, была выпускницей Епархиального женского училища
 Евдокия Полякова — солистка оперы Большого театра (до 1936 года) — выпускница Астраханского епархиального женского училища (1901 год).

Примечания

Литература 
 Пананчин Ф. Г. Педагогическое образование в России. М., 1979. 215 с.
 Астраханские епархиальные ведомости 1884—1917 гг № 14,20
 Становление системы образования в Астраханской губернии (XVIII — начало XX в.) : учебное пособие / А. М. Трещёв, Г. В. Алфёрова. — Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2011. — 216 с
 Астраханские епархиальные ведомости", 1891. № 18

Ссылки 
 История Астраханского Епархиального женского училища
 http://aonb.astranet.ru/kk/col10.html

Астрахань